Eutegaeidae är en familj av kvalster. Eutegaeidae ingår i överfamiljen Cepheoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eutegaeidae 28 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Eutegaeidae